Bascom – środowisko programistyczne
 Bascom – miasto w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Bascom – jednostka osadnicza w USA, w stanie Ohio, w hrabstwie Seneca